Kutanja, naselje u gradu Slunju, Hrvatska
 Kutanja (Donji Vakuf, BiH), naseljeno mjesto u općini Donji Vakuf, BiH